L'edizione 1992 della Coppa Libertadores vide la vittoria del San Paolo.

Fase a gironi

Gruppo 1 Argentina, Cile 
18.02 Colo Colo Santiago - Coquimbo Unido 1:0
21.02 Colo Colo Santiago - Universidad Católica Santiago 1:1
26.02 Newell's Old Boys Rosario - San Lorenzo de Almagro Buenos Aires 0:6
26.02 Coquimbo Unido - Universidad Católica Santiago 3:2
03.03 San Lorenzo de Almagro Buenos Aires - Colo Colo Santiago 1:0
03.03 Newell's Old Boys Rosario - Coquimbo Unido 3:0
06.03 San Lorenzo de Almagro Buenos Aires - Coquimbo Unido 3:0
06.03 Newell's Old Boys Rosario - Colo Colo Santiago 3:1
09.03 Universidad Católica Santiago - Newell's Old Boys Rosario 1:1
13.03 Universidad Católica Santiago - San Lorenzo de Almagro Buenos Aires 4:0
17.03 Coquimbo Unido - Colo Colo Santiago 1:1
20.03 Universidad Católica Santiago - Colo Colo Santiago 0:0
25.03 Universidad Católica Santiago - Coquimbo Unido 5:1
25.03 San Lorenzo de Almagro Buenos Aires - Newell's Old Boys Rosario 0:1
31.03 Coquimbo Unido - Newell's Old Boys Rosario 1:2
31.03 Colo Colo Santiago - San Lorenzo de Almagro Buenos Aires 1:0
03.04 Coquimbo Unido - San Lorenzo de Almagro Buenos Aires 0:1
03.04 Colo Colo Santiago - Newell's Old Boys Rosario 1:1
07.04 San Lorenzo de Almagro Buenos Aires - Universidad Católica Santiago 2:2
10.04 Newell's Old Boys Rosario - Universidad Católica Santiago 0:0

Gruppo 2 Bolivia, Brasile 
06.03 Criciúma - São Paulo 3:0
08.03 Bolívar La Paz - San José Oruro 2:1
17.03 San José Oruro - São Paulo 0:3
20.03 Bolívar La Paz - São Paulo 1:1
24.03 San José Oruro - Criciúma 1:2
27.03 Bolívar La Paz - Criciúma 1:1
01.04 São Paulo - Criciúma 4:0
02.04 San José Oruro - Bolívar La Paz 2:4
07.04 São Paulo - San José Oruro 1:1
10.04 Criciúma - San José Oruro 5:0
14.04 São Paulo - Bolívar La Paz 2:0
18.04 Criciúma - Bolívar La Paz 2:1

Gruppo 3 Ecuador, Venezuela 
23.02 Marítimo Caracas - ULA Mérida 1:2
23.02 Barcelona Guayaquil - Valdez Milagro 0:0
11.03 ULA Mérida - Valdez Milagro 0:2
15.03 Marítimo Caracas - Valdez Milagro 1:0
18.03 Marítimo Caracas - Barcelona Guayaquil 1:1
22.03 ULA Mérida - Barcelona Guayaquil 0:1
29.03 Valdez Milagro - Barcelona Guayaquil 0:1
29.03 ULA Mérida - Marítimo Caracas 0:0
01.04 Valdez Milagro - Marítimo Caracas 2:1
03.04 Barcelona Guayaquil - Marítimo Caracas 3:1
07.04 Valdez Milagro - ULA Mérida 1:1
10.04 Barcelona Guayaquil - ULA Mérida 5:1
spareggio qualificazione
22.04 Marítimo Caracas - ULA Mérida 1:0

Gruppo 4 Colombia, Perù 
26.02 Sport Boys Callao - Sporting Cristal Lima 1:1
26.02  America Cali - Atlético Nacional Medellín 2:0
10.03  America Cali - Sport Boys Callao 2:0
13.03 Atlético Nacional Medellín - Sport Boys Callao 2:2
17.03  America Cali - Sporting Cristal Lima 1:0
20.03 Atlético Nacional Medellín - Sporting Cristal Lima 1:0
25.03 Atlético Nacional Medellín -  America Cali 3:0
25.03 Sporting Cristal Lima - Sport Boys Callao 2:0
31.03 Sport Boys Callao -  America Cali 1:2
03.04 Sporting Cristal Lima -  America Cali 3:1
07.04 Sport Boys Callao - Atlético Nacional Medellín 0:6
10.04 Sporting Cristal Lima - Atlético Nacional Medellín 0:3

Gruppo 5 Paraguay, Uruguay 
04.03 Defensor Sporting Montevideo - Nacional Montevideo 0:1
04.03 Sol de América Asunción - Cerro Porteño Asunción 0:2
10.03 Defensor Sporting Montevideo - Cerro Porteño Asunción 2:3
13.03 Nacional Montevideo - Cerro Porteño Asunción 0:0
17.03 Nacional Montevideo - Sol de América Asunción 2:2
20.03 Defensor Sporting Montevideo - Sol de América Asunción 1:2
25.03 Cerro Porteño Asunción - Sol de América Asunción 2:0
25.03 Nacional Montevideo - Defensor Sporting Montevideo 2:3
31.03 Sol de América Asunción - Nacional Montevideo 1:3
01.04 Cerro Porteño Asunción - Defensor Sporting Montevideo 1:1
08.04 Cerro Porteño Asunción - Nacional Montevideo 1:1
09.04 Sol de América Asunción - Defensor Sporting Montevideo 0:0

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni

Calcio nel 1992
1992